Roberts este un nume propriu care se poate referi la:

  Un nume de familie de origine anglo-saxonă destul de răspândit în Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Noua Zeelandă, precum și în multe alte comunități anglofone din întreaga lume.  Câteva personalității ce poartă acest nume sunt următorii: 

 Roberts, Ed 
 Ed Roberts (activist), fondator al mișcării pentru drepturilor persoanelor handicapate. 
 Ed Roberts (computere), fondator și președinte al companiei Micro Instrumentation and Telemetry Systems, compania ce a construit calculatorul Altair 8800. 
 Edward Glenn "Fireball" Roberts, Jr., unul dintre pionierii curselor automobilistice al organizației NASCAR. 
 Edward Moxon Roberts, politician canadian și guvernator-locotenent (în limba engleză, Lieutenant-Governor) al Newfoundland-ului și Labrador-ului. 

 Roberts, Jimmy
 Jimmy Roberts (reporter sportiv), reporter sportiv al canalului de televiziune NBC. 
 Jimmy Roberts (cântăreț), unul dintre artiștii show-ului de televiziune american The Lawrence Welk Show.  

 Roberts, John
 John G. Roberts, Jr., (* 1955), cel de-al șaptesprezecelea șef al Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii (în engleză, Chief Justice of the United States). 
 John B. Roberts II, unul din membrii echipei președintelui american Ronald Reagan, care a jucat un rol minor în afacerea Contra-Iran. 
 John Roberts (reporter de televiziune, CBS), un jurnalist al postului american de televiziune CBS, în trecut un jurnalist canadian de televiziune, cunoscut sub numele J.D. Roberts.  
 John Roberts (politician Canadian), fost membru al Parlamentului Canadei. 
 John Roberts (reporter de televiziune, SPEED), jurnalist al canalului de televiziune SPEED.  
 Saint John Roberts, unul dintre martirii bisericii romano-catolice, considerat a fi unul din cei patruzeci de martiri ai Angliei și Wales-ului. 

 Alte personalități ce au acest nume de familie:
Arthur Roberts
 Austin Roberts (1883 - 1948), zoolog sud-african.
 Cokie Roberts, jurnalistă americană de televiziune. 
 Charles George Douglas Roberts, Sir (1860 - 1943), poet, nuvelist și romancier canadian. 
 Dan Roberts 
 David Roberts (1796 - 1864), orientalist, egiptolog. 
 Frederick Sleigh Roberts, 1st Earl Roberts (1832 - 1914), faimos general britanic. 
 Gary Roberts, jucător de hochei pe gheață din liga NHL 
 Ivor Roberts 
 Job Roberts (1756 - 1851), agronom american.
 Julia Roberts, actriță americană de film. 
 Julie Roberts, cântăreață americană de muzică country. 
 Kenneth Lewis Roberts (1885 - 1957), scriitor și eseist american, cunoscut mai ales pentru romanele sale istorice. 
 Mark Roberts, britanic care aleargă în curse complet dezbrăcat (în engleză, a streaker).   
 Michael Roberts 
 Oral Roberts 
 Owen Josephus Roberts (1875 - 1955), judecător al Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii între anii 1930 - 1945.  
 William Roberts (1830 - 1899), medic britanic. 

  Localități, respectiv un comitat, sau județ, (în engleză, county), în Statele Unite ale Americii,
localități
 Roberts, statul  
 Roberts, statul 
 Roberts, statul 
comitate
 Comitatul Roberts, statul 
 Comitatul Roberts, statul 

  Un vas al forțelor navale americane (U.S.  Navy), USS Samuel B. Roberts (FFG-58).

Nume proprii